Akiko är ett japanskt kvinnonamn, och kan syfta på något av följande:

Personer 
Akiko Morigami (f. 1980), japansk tennisspelare
Akiko Suwanai (f. 1972), japansk violinist
Akiko Wakabayashi (f. 1941), japansk skådespelerska
Akiko Yosano (1878-1942), japansk poet

Övrigt 
Akiko, amerikansk film från 1961
En krater på Venus, uppkallad efter Akiko Yosano